

Prénom 
 Fumi Dan, née en 1954, est une actrice japonaise.
 Fumi Yoshinaga, née en 1971, est une dessinatrice et scénariste japonaise de manga.

Divers 
 (23455) Fumi est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Fumi-e était une méthode utilisée par les autorités japonaise pour repérer les personnes converties au christianisme.

Homonymie de prénom